Studenčice (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode
 Studenčice (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica